José Reinaldo de Lima — futebolista brasileiro 
 Reinaldo da Cruz Oliveira Nascimento — futebolista brasileiro 
 Reinaldo de Souza — futebolista brasileiro 
 Reinaldo, O Príncipe do Pagode — cantor brasileiro
 Reinaldo Figueiredo — humorista e cartunista brasileiro, ex-integrante do Casseta & Planeta, Urgente! 
 Reinaldo Manoel da Silva – futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos